Den här artikeln innehåller statistik över världsmästerskapet i futsal 2012 som spelades i Thailand 1–18 november.

Målstatistik 
Totalt antal gjorda mål: 349 (258 i gruppspelet).
Målsnitt: 6,71 per match
Totalt antal hat tricks: 12 (Ayala, Cubillo, Cardinal, Fernandinho, Jé (2), Samasry, Lima (2), Toro, Sergeev, Assis, Ari, Ricardinho)
Totalt antal utdelade straffsparkar: ' (7 straffar ledde till mål)
Totalt antal utdelade 10-meters straffsparkar: ' (7 straffar ledde till mål)
Flest gjorda mål, lag: 45 —— Brasilien
Flest gjorda mål, individuellt: 9 —— Eder Lima (Ryssland)

Minst antal gjorda mål: 3 —— Libyen
Flest antal insläppta mål: 31 —— Panama
Minst antal insläppta mål: 3 —— Ryssland

Flest gjorda mål i en match: 16 —— Ryssland mot Salomonöarna (16–0), Brasilien mot Panama (16–0)
Flest gjorda mål av ett lag i en match: 16 —— Ryssland mot Salomonöarna (16–0), Brasilien mot Panama (16–0)
Flest gjorda mål av det förlorande laget i en match: 3 —— 11 matcher
Störst målskillnad i en match: 16 —— Ryssland mot Salomonöarna (16–0), Brasilien mot Panama (16–0)
Flest matcher utan insläppt mål: 4 —— Ryssland
Flest matcher utan insläppt mål i rad: 4 —— Ryssland
Turneringens första mål: Enmanuel Ayala för Paraguay mot Ukraina
 
Flest mål av en spelare i en match: 7 —— Eder Lima för Ryssland mot Salomonöarna
Antal självmål: 4 —— Jhonathan Toro, Jairo Toruño, Saad Assis, Alemao

Målskyttar 
Utmärkelsen för spelaren med flest gjorda mål under mästerskapet vanns av ryssen Eder Lima.
9 mål
 Eder Lima

8 mål
 Rodolfo Fortino

7 mål

 Fernandinho
 Neto

 Saad Assis

 Cardinal

 Ricardinho

6 mål
 Jé

5 mål

 Cristian Borruto
 Cirilo

 Sergei Sergeev
 Lozano

 Denys Ovsyannikov

 Yevgen Rogachov

4 mål

 Maximiliano Rescia
 Falcão
 Rodrigo
 Andrés Reyes

 Jhonathan Toro
 Edwin Cubillo
 Ahmed Mohamed

 Kaoru Morioka
 Enmanuel Ayala
 Mladen Kocić

 Aicardo
 Fernandão
 Maxym Pavlenko

3 mål

 Leandro Cuzzolino
 Ari
 Gabriel
 Rafael

 Vinícius
 Angellott Caro
 Ramadan Samasry
 Gabriel Lima

 Kotaro Inaba
 Ahmad Al-Farsi
 Dmitri Prudnikov
 Vidan Bojović

 Borja
 Torras
 Suphawut Thueanklang

2 mål

 Martín Amas
 Tobias Seeto
 Simi
 Wilde
 Jorge Abril
 Yefri Duque
 Luis Navarrete
 Diego Zúñiga
 Ibrahim Bougy
 Alan Aguilar
 Walter Enríquez
 Afshin Kazemi

 Mohammad Taheri
 Marco Ercolessi
 Humberto Honorio
 Alex Merlim
 Sergio Romano
 Shota Hoshi
 Wataru Kitahara
 Shaker Al-Mutairi
 Abdulrahman Al-Taweel
 Mohammed Rahoma
 Morgan Plata
 Alquis Alvarado

 Michael De Leon
 Claudio Goodridge
 Miguel Lasso
 Fernando Mena
 Carlos Pérez
 Juan Salas
 Matos
 Aleksandr Fukin
 Pula
 Robinho
 Pavel Suchilin
 Micah Leaalafa

 Vladimir Lazić
 Slobodan Rajčević
 Alemao
 Álvaro
 Lin
 Miguelín
 Ortiz
 Jirawat Sornwichian
 Kritsada Wongkaeo
 Michal Belej
 Serhiy Chepornyuk
 Oleksandr Sorokin

1 mål

 Santiago Basile
 Hernán Garcías
 Matías Luciux
 Alamiro Vaporaki
 Aaron Cimitile
 Greg Giovenali
 Danny Ngaluafe
 Yeisson Fonnegra
 Johann Prado
 Jose Quiroz
 Alejandro Serna
 Ahmed Abou Serie
 Mizo
 Mostafa Nader
 Erick Acevedo
 Estuardo De León
 Armando Escobar

 José Rafael González
 Masoud Daneshvar
 Ahmad Esmaeilpour
 Ali Asghar Hassanzadeh
 Ali Rahnama
 Hossein Tayyebi
 Jairo Dos Santos
 Marcio Forte
 Luca Leggiero
 Giuseppe Mentasti
 Rafael Henmi
 Nobuya Osodo
 Hamad Al-Awadhi
 Ahmed Fathe
 Aziz Derrou
 Youssef El-Mazray

 Adil Habil
 Yahya Jabrane
 Mohammed Talibi
 Victor Quiroz
 Jorge Rodríguez
 Apolinar Gálvez
 Óscar Hinks
 Fabio Alcaraz
 Adolfo Salas
 Walter Villalba
 Marinho
 Nandinho
 Vladislav Shayakhmetov
 Jeffery Bule
 Samuel Osifelo
 Elliot Ragomo

 George Stevenson
 Anthony Talo
 Slobodan Janjić
 Bojan Pavićević
 Kike
 Keattiyot Chalaemkhet
 Jetsada Chudech
 Marek Kopecký
 Tomáš Koudelka
 Lukáš Rešetár
 Michal Seidler
 Matěj Slovacek
 Dmytro Fedorchenko
 Petro Shoturma
 Serhiy Zhurba

Självmål

 Jhonathan Toro (Brasilien)

 Jairo Toruño (Paraguay)

 Saad Assis (Spanien)

 Alemao (Ryssland)

Arenor

Allmän lagstatistik 
Feta siffror visar det maximala värdet i varje kolumn.

Vinnare och förlorare 

Flest antal vinster: 7 —— Brasilien
Minst antal vinster: 0 —— Libyen, Marocko, Mexiko
Flest förluster: 4 —— Colombia
Minst antal förluster: 0 —— Brasilien
Flest oavgjorda matcher: 1 —— 8 lag, se tabellen under rubriken "Allmän lagstatistik"
Minst antal oavgjorda matcher: 0 —— 16 lag, se tabellen under rubriken "Allmän lagstatistik"
Flest antal poäng i gruppspelet: 9 —— Brasilien, Italien Ryssland
Minst antal poäng i gruppspelet: 0 —— Libyen, Marocko, Mexiko

Lagranking 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

5. 
5. 
5. 
9. 
9. 

9. 
9. 
13. 
13. 
13. 

13. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24.

Referenser

Fotnoter 

Statistik